Podrobné výsledky ze zápasu ve volném stylu mužů na II. Evropských hrách v roce 2019.

Informace 
 místo: Sportovní palác, Minsk
 vyřazovací boje: 25. až 27. června 2019
 přihlášených: 96 volnostylařů
 nastoupilo: 88 volnostylařů
 počet váhových kategorií: 6
 počet zemí: 29 zemí
6× (Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Rusko, Turecko), 5× (Moldavsko, Polsko, Ukrajina), 4× (Arménie, Bulharsko, Německo, Řecko, Rumunsko), 3× (Maďarsko, Severní Makedonie), 2× (Rakousko, Španělsko, Itálie), 1× (Albánie, Estonsko, Finsko, Francie, Izrael, Lotyšsko, Litva, San Marino, Srbsko, Švýcarsko, Slovensko)

Herní systém 
Maximální počet startujících v jednotlivých váhových kategoriích byl 16.
Soutěžící byli rozlosováni do dvou skupin bez nasazení favoritů. Vítěz každé skupiny (finalista) vytáhl do oprav soupeře, které v předchozích kolech porazil. Soutěžící, který nevyhrál jediný soutěžní zápas má v kolonce CP (celkové pořadí) zapsané úč. (účast).

Hrací doba 2 × 3 minuty.
Za jednotlivé chvaty dostávají soutěžící technické body. Zápas končí před časovým limitem několika způsoby – udržení soupeře na lopatkách, technická převaha, diskvalifikace, zranění. V případě vyrovnaného stavu po uplynutí hrací doby rozhoduje o vítězi dodatečná kritéria – vítězí poslední bodující v zápase. Po skončení rozhodčí zápas klasifikují klasifikačními body podle způsobu výhry. Maximální počet klasifikačních bodů 5 je za vítězství před časovým limitem na lopatky, zranění, vzdaní se. Výhra na technickou převahu je hodnocena 4 klasifikačními body. Vítězství na body po uplynutí časového limitu je hodnocen 3 klasifikačními body.

V kolonce jednotlivých kol je výsledek zápasu zapsán ve formě: číslo soupeře / technické body / klasifikační kód (viz legenda)_klasifikační body

Podrobné výsledky v zápasu ve volném stylu

Kategorie do 57 kg 
Vyřazovací boje: 25. června 2019
Souboje o medaile: 26. června 2019

zdroj

Kategorie do 65 kg 
Vyřazovací boje: 26. června 2019
Souboje o medaile: 27. června 2019

zdroj

Kategorie do 74 kg 
Vyřazovací boje: 25. června 2019
Souboje o medaile: 26. června 2019

zdroj

Kategorie do 86 kg 
Vyřazovací boje: 25. června 2019
Souboje o medaile: 26. června 2019

zdroj

Kategorie do 97 kg 
Vyřazovací boje: 26. června 2019
Souboje o medaile: 27. června 2019

zdroj

Kategorie do 125 kg 
Vyřazovací boje: 25. června 2019
Souboje o medaile: 26. června 2019

zdroj

Legenda 
VPO – vítězství na technické body bez ztráty technického bodu a bez napomínání
VPO1 – vítězství na technické body se ztrátou bodu či napomenutím

VFA – vítězství před časovým limitem – na lopatky
VFO – vítězství před časovým limitem – soupeř vzdal
VIN – vítězství před časovým limitem – soupeř se zranil
VSU – vítězství před časovým limitem – technická převaha
VSU1 – vítězství před časovým limitem – technická převaha se ztátou bodu či napomenutí
VCA – vítězství před časovým limitem – tři napomenutí (pasivita apod.)

DSQ – diskvalifikace jednoho zápasníka za porušení pravidel (nejčastěji hrubost)
2DSQ – diskvalifikace obou zápasníků za porušení pravidel (nejčastěji hrubost)

Zápas na Evropských hrách
Zápas v roce 2019
Evropské hry 2019
Zápas v Bělorusku